

Топонім

Турин — місто в Італії, столиця однойменної провінції
 Турин — провінція в Італії, у регіоні П'ємонт

Турин — місто, штат Джорджія
 Турин — місто, штат Айова
 Турин — місто, штат Нью-Йорк
 Турин — селище, штат Нью-Йорк

Турин — агромістечко в Білорусі, у Пуховицькому районі Мінської області

Прізвище 
 Турин Роман Миколайович — український живописець.

Див. також 
 Турін (значення)